Une histoire vraie peut désigner :

 Une histoire vraie (), film iranien d'Abolfazl Jalili, sorti en 2001 ;
 Une histoire vraie (), film américano-britannico-français de David Lynch, sorti en 1999.